Le baglama est un instrument de musique. Il existe :
 le baglama grec ;
 le bağlama turc.